Tetracion är ett släkte av mångfotingar. Tetracion ingår i familjen Abacionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Tetracion